Sezon 1953/1954 był 74. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych

Rozgrywki ligowe

First Division

Second Division

Third Division North

Third Division South

Sezony piłki nożnej w Anglii
1953 w piłce nożnej
1954 w piłce nożnej
1953 w Wielkiej Brytanii
1954 w Wielkiej Brytanii

en:1952-53 in English football